Vissen (dieren), een groep dieren
 zie ook: Vis (voeding)
 het vangen van vissen:
 Sportvissen, het vangen van vissen als recreatieve bezigheid
 Visserij, het vangen van vissen als commerciële bezigheid of als vorm van zelfvoorziening
 Vissen (sterrenbeeld) (Pisces), een sterrenbeeld
 Vissen (astrologie) (Pisces), een astrologisch teken van de dierenriem
 Phishing, een vorm van internetfraude

Zie ook
Lijst van vissen (wetenschappelijk), alle vissen zoals opgenomen in FishBase
Lijst van vissen (doorverwijspagina), allerlei lijsten die op vissen betrekking hebben
Nederlandse Rode Lijst (vissen), lijst van bedreigde zoet- en zoutwatervissen die zich in Nederland voortplanten